Гура  Віктор Костянтинович ( 1950) — доктор історичних наук, професор.
 Вільгельм Гура (1916—1975) — польський футболіст, виступав на позиції півзахисника. Учасник Олімпійських ігор 1936 року та Чемпіонату світу 1938 року.
 Гура Григорій Степанович (* 1930 — ?) — радянський господарник, лауреат Державної премії УРСР в галузі науки і техніки (1969).
 Гура Дмитро Іванович (1988—2015) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Гура Євген Сильвестрович (1924 — ?) — український військовик, діяч УПА, лицар Срібного хреста бойової заслуги УПА 2 класу.
 Гура Костянтин Олексійович ( 1925) — український науковець, доктор геолого-мінералогічних наук, професор.
 Гура Костянтин Юрійович ( 1989) — експерт у сфері зеленої енергетики, керівник Держенергоефективності України.
 Гура Наталія Вікторівна ( 10.02.1956, м. Сталіно, нині Донецьк) — радянська та українська поп- і джазова співачка, з 2000 — викладач каф. естрад. співу Київ. ун-ту культури і мистецтв.
 Гура Станіслав — український волейболіст.
 Гура Юрій Сергійович (1989—2015) — сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.

 Гура — місто, Нижньосілезьке воєводство, Польща
 Гура — село, Сюмсинський район, Удмуртія, Росія

Див. також 
 Hura